Kars, török tartomány
 Kars, az azonos nevű török tartomány egyik körzete
 Kars, az azonos nevű török tartomány fővárosa